

Mitologia
 Elenore – personaggio mitologico e fratellastro di Antifo e Mestle. Partecipò alla guerra di Troia

Musica
 Elenore – singolo dei Turtles del 1967
 Elenore – altro titolo con cui è conosciuto l'album dei Turtles The Turtles Present the Battle of the Bands

Onomastica
 Elenore – forma inglese del prenome Eleonora

Persone
 Elenore Abbott – illustratrice statunitense
 Elenore Smith Bowen – pseudonimo di Laura Bohannan, antropologa statunitense